Кордемуа:
 Кордемуа, Жеро де (6 октября 1626 — 15 октября 1684) — историк и картезианский философ, склонявшийся к окказионализму.
 Кордемуа, Эжен Жакоб де (13 июля 1835 — 25 апреля 1911) — французский ботаник, врач, доктор медицинских наук.